Šumberk je lahko:

 Gozd Šumberk - "pljuča mesta" je mestni grič z nadmorsko višino 358 m pri Domžalah z Gozdno učno potjo Šumberk in je del zelene osi Kamniške Bistrice
 Grad Šumberk (pri Žužemberku)
 potok Šumberk, pritok reke Pšate blizu Mengša 
 glej tudi: Šumperk, Češka